
Termin -{Lr}- ima više značenja.

 Lorencijum, hemijski element
 -{.lr}-, najviši Internet domen za Liberiju.